Киевский дневник () — киевская газета на польском языке. Выходит раз в две недели. Основан в 1992. Издание позиционирует себя как продолжение , выходившего с 1906 до начала Первой мировой войны. Является приложением газеты «Голос Украины». Со-финансируется польским .

Среди журналистов и авторов газеты — Николай Онищук, Евшегний Тузов-Любаньский, Екатерина Тузов-Висвоцкая, Евгений Говыбард и Сергей Рудницкий. Главный редактор — Станислав Пантелюк.

Газета освещает новости, связанные с жизнью поляков на Украине, пишет на культурные, исторические и общественные темы. Важно место занимает освещение польско-украинских отношений.

Литература 

 Dziennik Kijowski, Киев, 1992–2009

Газеты Киева
Газеты на польском языке